Shepherd in a Sheepskin Vest () — студийный альбом американского музыканта Билла Каллахана, вышедший 14 июня 2019 года на лейбле Drag City.
Это его шестой студийный диск, вышедший под собственным именем, или 17-й в сумме с учётом альбомов, которые выходили под псевдонимом Smog.

Об альбоме 
Альбом был анонсирован 2 мая 2019 года. Он выходил отдельными цифровыми частями ещё выхода всего альбома в целом. Первая сторона вышла 23 мая 2019, вторая сторона была издана 30 мая 2019 и релиз третьей стороны состоялся 6 июня 2019 года.

Shepherd in a Sheepskin Vest это двойной альбом с 20 треками и более 63 минут звучания, самый длинный по времени диск Каллахана.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Pitchfork, Exclaim!, The Guardian, The Irish Times, Mojo, NME. Он получил 88 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы США
Альбомы Билла Каллахана
Альбомы альтернативного рока